Твист — многозначный термин:
 Твист (танец)
 The Twist — песня Чабби Чекера
 Твист — коммуна в Германии

См. также 
 Твистер
 Оливер Твист
 Сюжетный твист